Achasja, även skrivet Ahasja, kan syfta på:

 Achasja av Israel (~870–850 f.Kr.), kung av Israel och son till Ahab
 Achasja av Juda –  kung i Juda under ett år 892 f.Kr.